Key Markets — восьмой студийный альбом британского дуэта Sleaford Mods (вокалист Джейсон Уильямсон и музыкант Эндрю Фёрн), вышедший 24 июля 2015 года на лейбле Harbinger Sound.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. Сайт Metacritic, анализируя 20 рецензий дал альбому 81 из 100 возможных баллов. Положительные отзывы дали такие издания как AllMusic, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, NME, The Observer, Pitchfork, Q, Record Collector, Uncut.

Награды и номинации 
Диск стал одним из 19 альбомов, номинированных на премию IMPALA Album of the Year Award 2015.

Итоговые списки

Список композиций 
 «Live Tonight» — 3:12
 «No One’s Bothered» — 2:52
 «Bronx in a Six» — 3:35
 «Silly Me» — 3:15
 «Cunt Make It Up» — 2:31
 «Face To Faces» — 3:23
 «Arabia» — 3:01
 «In Quiet Streets» — 4:16
 «Tarantula Deadly Cargo» — 3:21
 «Rupert Trousers» — 3:13
 «Giddy on the Ciggies» — 4:15
 «The Blob» — 2:33

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Sleaford Mods — Tarantula Deadly Cargo (Original Video)
 Sleaford Mods — No One’s Bothered — Later… with Jools Holland — BBC Two

Альбомы Великобритании
Панк-альбомы